Подгорац се може односити на:

 Подгорац (Бољевац), насеље у општини Бољевац, Србија
 Подгорац (Ражањ), насеље у општини Ражањ, Србија

Види још 
 Подгорач, насеље и седиште истоимене општине у Осјечко-барањској жупанији, Хрватска
 Општина Подгорач, општина у Осјечко-барањској жупанији, Хрватска
 Подгорци (вишезначна одредница)
 Подгорце, насеље у општини Витина, Србија
 Подгорица (вишезначна одредница)